Le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle est un ministère guinéen dont le ministre est Alpha Bacar Barry.

Titulaires depuis 2010

Références 

Guinée
Enseignement technique, de la Formation professionnelle, du Travail et de l’Emploi